Can Colomer puede hacer referencia a:

Can Colomer (Badalona), una masía de Badalona.
Can Colomer (Tarrasa), una masía de Tarrasa.